Marville peut faire référence à :

Patronyme  
 Charles Marville (1813-1879), un photographe français ;
 Claude-Henry Feydeau de Marville (1705-1787), comte de Gien, marquis de Dampierre, lieutenant général de police de Paris, conseiller d'État ordinaire et au Conseil royal, directeur général des Économats.
 Jean de Marville (??-1389), un sculpteur de la fin du .
 Marie Marville, artiste de music-hall et actrice française.

Toponyme  
 Marville, une commune de la Meuse ;
 Marville-Moutiers-Brûlé, une commune d'Eure-et-Loir ;
 Marville-les-Bois, ancienne commune d'Eure-et-Loir, aujourd'hui rattachée à Saint-Sauveur-Marville ;
 Lac Marville, le plus grand lac des îles Kerguelen ;
 L'hippodrome de Marville, l'hippodrome de Saint-Malo ;
 Stade Marville (ou Parc départemental des sports de Marville), complexe omnisports situé à La Courneuve et à Saint-Denis  ;
 La base aérienne de Marville-Montmédy près de Marville dans la Meuse.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme